Bernhard Önstad – pittore svedese
 Kenton Onstad – politico statunitense
 Kristian Flittie Onstad – calciatore norvegese
 Niels Onstad – armatore e collezionista d'arte norvegese
 Pat Onstad – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese